Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Roy Emerson 6-4, 6-3, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1973